O Grande Prêmio de San Marino e da Costa Rimini de 2008 foi a décima terceira etapa da Temporada de MotoGP de 2008. Aconteceu entre os dias 29 e 31 de agosto de 2008 no Misano World Circuit.

Classificação da MotoGP

Classificação da 250cc

Classificação da 125cc

GPs de MotoGP de 2008
2008
Desporto em San Marino em 2008